Blasio oder de Blasio ist der Name folgender Personen:
 Bill de Blasio (* 1961), US-amerikanischer Politiker, Bürgermeister von New York City

 Raúl Di Blasio (* 1949), argentinischer Pianist